Almirante Williams puede referirse alguno de los siguientes buques de la Armada de Chile así nombrados en honor al almirante Juan Williams Rebolledo:

 Almirante Williams (DDG-19).— Un destructor de clase Almirante.
 Almirante Williams (FF-19).— Una fragata de tipo 22 botada originalmente como HMS Sheffield F96 para la Royal Navy en 1988, transferido a Chile en 2003.